A Quintus az egyik leggyakoribb praenomen volt az ókori Rómában. Ismertebb viselői:

 Quintus – orvos, 2. század
 Quintus Aelius Paetus – consul Kr. e. 167-ben
 Quintus Aelius Tubero – több plebejus származású politikus és jogtudós neve a köztársaság korában
 Quintus Aelius Tubero (Kr. e. 194) – néptribunus Kr. e. 194-ben
 Quintus Aelius Tubero – Lucius Aemilius Paulus veje
 Quintus Aelius Tubero (Kr. e. 118) – jogász, az előző fia, consul Kr. e. 118-ban
 Quintus Aelius Tubero (Kr. e. 11) – jogász, consul Kr. e. 11-ben
 Quintus Antistius Labeo – jogász, 1. század
 Quintus Asconius Pedianus – grammaticus, 1. század
 Quintus Aurelius Symmachus – író, szónok, 4. század
 Quintus Caecilius Bassus – politikus, hadvezér, Kr. e. 1. század
 Quintus Caecilius Epirota – grammaticus, Kr. e. 1. század
 Quintus Caecilius Metellus – számos plebejus származású politikus és hadvezér neve a köztársaság korában
 Quintus Caecilius Metellus (i. e. 206) – consul Kr. e. 206-ban
 Quintus Caecilius Metellus Balearicus – Macedonicus legidősebb fia, consul Kr. e. 123-ban
 Quintus Caecilius Metellus Celer – Nepos fia, consul Kr. e. 60-ban
 Quintus Caecilius Metellus Creticus – rokoni kapcsolatai ismeretlenek, consul Kr. e. 69-ben
 Quintus Caecilius Metellus Creticus – Cicero ellenfele, kiléte nem tisztázott
 Quintus Caecilius Metellus Creticus – consul Kr. e. 7-ben
 Quintus Caecilius Metellus Macedonicus – Kr. e. 206 consuljának fia, consul Kr. e. 143-ban
 Quintus Caecilius Metellus Nepos (Kr. e. 98) – Balearicus fia, consul Kr. e. 98-ban
 Quintus Caecilius Metellus Nepos (Kr. e. 57) – az idősebb Nepos fia, Celer öccse, consul Kr. e. 57-ben
 Quintus Caecilius Metellus Numidicus – Balearicus unokatestvére, consul Kr. e. 109-ben
 Quintus Caecilius Metellus Pius – Numidicus fia, consul Kr. e. 80-ban
 Quintus Caecilius Metellus Pius Scipio – Metellus Pius fogadott fia, consul Kr. e. 52-ben
 Quintus Cassius Longinus – több politikus és hadvezér neve a köztársaság korában
 Quintus Cassius Longinus – katonai tribunus a II. pun háborúban
 Quintus Cassius Longinus – az előbbi csak a Fastiból ismert fia
 Quintus Cassius Longinus – az előbbi fia, consul Kr. e. 164-ben
 Quintus Cassius Longinus (Kr. e. 49) – Caesar gyilkosának unokatestvére, néptribunus Kr. e. 49-ben
 Quintus Cassius – eredetileg cognomen nélkül, de mivel az előbbi legatusa volt Kr. e. 48-ban, nagy valószínűséggel a fia volt
 Quintus Cervidius Scaevola – jogász, 2. század
 Quintus Claudius Flamen – katonatiszt, politikus a II. pun háború idején
 Quintus Cornificius – hadvezér, Kr. e. 1. század
 Quintus Cosconius – grammaticus, Kr. e. 1. század
 Quintus Curtius Rufus – író, 1. század
 Quintus Ennius – költő, Kr. e. 3-2. század
 Quintus Fabius Pictor – történetíró, Kr. e. 3. század
 Quintus Fufius Calenus – politikus, hadvezér, consul Kr. e. 47-ben
 Quintus Haterius Agrippa – szónok, 1. század
 Quintus Herennius Etruscus római császár – Decius fia és társcsászára 250-251-ben
 Quintus Horatius Flaccus – a legnagyobb római költők egyike, Kr. e. 65–Kr. e. 8
 Quintus Hortensius Hortalus – szónok, politikus, Kr. e. 1. század
 Quintus Lutatius Catulus – politikus, költő, történetíró, consul Kr. e. 102-ben
 Quintus Maecius – költő, Kr. e. 1. század
 Quintus Martius Rex - több római politikus neve a köztársaság korában
 Quintus Martius Rex (praetor) – az Aqua Martia építtetője, praetor Kr. e. 144 és Kr. e. 140 között
 Quintus Martius Rex (i. e. 118) – consul Kr. e. 118-ban, az előbbi fia
 Quintus Martius Rex (i. e. 68) – consul Kr. e. 68-ban, az előbbi unokája
 Quintus Mucius Scaevola – költő, politikus, Kr. e. 1. század
 Quintus Mucius Scaevola Pontifex – consul Kr. e. 95-ben, pontifex maximus, jogtudós
 Quintus Pedius – consul Kr. e. 43-ban, Octavianus társaként
 Quintus Pontius Pilatus – Jézus Krisztus halálra ítélője, Iudea helytartója
 Quintus Remmius Palaemon – grammaticus, 1. század
 Quintus Roscius Gallus – színész, író, Kr. e. 2-1. század
 Quintus Salvidienus Rufus – hadvezér, Octavianus szövetségese, majd árulója
 Quintus Sertinius – orvos, 1. század
 Quintus Sertorius – államférfi, hadvezér, Kr. e. 2-1. század
 Quintus Servilius Caepio – több 
 Quintus Servilius Caepio (Kr. e. 140) – consul Kr. e. 140-ben
 Quintus Servilius Caepio (Kr. e. 106) – az előbbi fia, consul Kr. e. 106-ban
 Quintus Servilius Caepio (quaestor) – talán az előbbi fia, quaestor Kr. e. 100-ban
 Quintus Servilius Caepio – az előbbi fia, anyja révén ifjabb Cato féltestvére
 Quintus Servilius Caepio – Caesar támogatója Kr. e. 59-es consuli évében, egy időben Caesar Iulia nevű lányának jegyese
 Quintus Smyrnaeus – görög költő, 3. század
 Quintus Terentius Scaurus – grammaticus, 2. század
 Quintus Trabea – komédiaköltő, Kr. e. 2. század
 Quintus Tullius Cicero – politikus, katonatiszt, költő, író, a nagy Cicero unokaöccse, Kr. e. 1. század
 Quintus Valerius Soranus – szónok, költő, Kr. e. 2-1. század

Lásd még 
 Quintus Konrád

Források 

Nevek